Il doppio del torneo di tennis Helsinki Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Rikl e Tomáš Anzari con Rikard Bergh e Per Henricsson non hanno disputato la finale.

Teste di serie 

 Brad Pearce /  Scott Warner (quarti di finale)
 Rikard Bergh /  Per Henricsson (finale)

 Nduka Odizor /  Tim Wilkison (primo turno)
 David Engel /  Magnus Nilsson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Helsinki Challenger 1989